Серге́й Никола́евич Нику́лин (1 января 1951, Душанбе, ТадССР, СССР) — советский футболист, тренер. Мастер спорта СССР международного класса (1979).

Биография 
Воспитанник юношеских клубных команд (с 1964) и школы «Динамо» (Москва, 1968). В «Динамо» (Москва) — 1969-84 (по май), «Динамо» (Кашира) — 1984 (с июня)-85. В чемпионатах СССР (высшая лига) — 280 матчей, 1 гол.

Играл за сборные СССР — СССР (ол.) (2 игры — 1975, 1980) и первую (3 игры — 1974, 1979).

Чемпион Спартакиады народов СССР 1979 года в составе сборной Москвы.

По окончании игровой карьеры на административной и тренерской работе. Тренер СДЮШОР «Динамо» (Москва, 1986—1987). Начальник команды «Динамо-2» — 1988 (с апреля)—90 (по июль). Начальник команды «Динамо» (Москва) — 1990 (с августа)—2005. Начальник команды ЛФК «Динамо» Москва (с марта 2005).

Стиль игры 

Цепкий, смелый, решительный в борьбе за мяч, действовал всегда с полной самоотдачей. был силён в персональной опеке соперников.

Достижения 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1980
 Чемпион СССР 1976 (в); 3-й призёр чемпионата СССР: 1973, 1975.
 Обладатель Кубка СССР 1977; финалист Кубка 1979.
 Чемпион Спартакиады народов СССР 1979 в составе сборной Москвы.
 В «33-х» — № 3 (1974, 1975).
 В еврокубках — 17 матчей (КУЕФА — 9, КОК — 8).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Динамо» (Москва)

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Мастера спорта СССР международного класса
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Кашира
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Футбольные функционеры России